Кунжек — топоним в Кировской области России.

 Кунжек — приток реки Валы, протекает в Кильмезском районе Кировской области.
 Кунжек (деревня) — деревня в Кильмезском районе Кировской области, в составе Вихаревского сельского поселения.